Van Silfhout ist der Familienname folgender Personen:

 Diederik van Silfhout (* 1988), niederländischer Dressurreiter